Merck & Co., (MSD, Merck Sharp & Dohme) amerikai gyógyszergyár
 Merck KGaA, (EMD, Merck Group) német gyógyszer- és vegyszergyár
 Merck Serono, a Merck KGaA gyógyszer-üzletága, mely az Egyesült államokban és Kanadában EMD Serono néven működik és nincs kapcsolatban a Merck & Co-val
 Merck Manual, orvosi kézikönyv, amelyet a Merck & Co. ad ki
 Merck Index, Kémiai enciklopédia, amelyet a Merck & Co. ad ki
 Merck család, Merck KGaA-t alapító Merck család, akik jelenleg is a cég többségi tulajdonosai